Brčko (district)
 Brčko (stad)